Paraschkewow (, wiss. Transliteration: Paraškevov) ist der Familienname folgender Personen:

 Amwrosij Paraschkewow (1942–2020), bulgarischer bulgarisch-orthodoxer Bischof
 Boris Paraschkewow (1937–2021), bulgarischer Germanist und Übersetzer